Pałac w Szczepanowie (powiat średzki)
 Pałac w Szczepanowie (powiat świdnicki)